Шафф — фамилия. Известные носители:
 Шафф, Адам (1913—2006) — польский философ-марксист.
 Шафф, Сергей Вячеславович (род. 1988) — казахстанский футболист, нападающий.
 Шафф, Филип (1819—1893) — немецко-американский протестантский историк церкви и богослов.